

Шрусбері — місто, штат Массачусетс
 Шрусбері — місто, штат Міссурі
 Шрусбері — місто, штат Нью-Джерсі
 Шрусбері — місто, штат Пенсільванія
 Шрусбері — місто, штат Вермонт
 Шрусбері Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Шрусбері Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Шрусбері Тауншип — селище в окрузі Саллікан, штат Пенсильванія
 Шрусбері Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Шрусбері — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія